EOH steht für:
 Flughafen Enrique Olaya Herrera in Kolumbien (IATA-Code)

Eoh steht für:
 Ihwa, altenglische Bezeichnung der Rune

EOH